W pierwszej rundzie Mistrzostwa Europy 2007 16 reprezentacji podzielonych zostało na 4 grupy. W grupie D znalazły się następujące drużyny:
 
 
 
 

Awans do drugiej uzyskały reprezentacje Finlandii, Bułgarii oraz Włoch.

Tabela

Legenda: Poz. - pozycja, Pkt - liczba punktów, M - liczba meczów, Z - mecze wygrane, P - mecze przegrane, wyg. - sety wygrane, prz. - sety przegrane, zdob. - małe punkty zdobyte, str. - małe punkty stracone

Mecze

Chorwacja – Bułgaria 
Czwartek, 6 września 2007
15:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 1 750

 I sędzia: Patrick Deregnaucourt (Francja) 
 II sędzia: Jurij Bakunowicz (Białoruś)
 Czas trwania meczu: 133 minuty

Finlandia – Włochy
Czwartek, 6 września 2007
20:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 980

 I sędzia: Dieter Bröstl (Niemcy) 
 II sędzia: Amnon Nesher (Izrael)
 Czas trwania meczu: 132 minuty

Chorwacja – Finlandia
Piątek, 7 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 4 300

 I sędzia: Peter Bajci (Słowacja) 
 II sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 Czas trwania meczu: 121 minut

Bułgaria – Finlandia
Sobota, 8 września 2007
15:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 1 100

 I sędzia: Peter Koncnik (Słowenia)
 II sędzia: Mario Bernaola (Hiszpania)
 Czas trwania meczu: 88 minut

Włochy – Chorwacja
Sobota, 8 września 2007
20:00 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 1 100

 I sędzia: Frans Loderus (Holandia)
 II sędzia: Dieter Bröstl (Niemcy)
 Czas trwania meczu: 111 minut

Włochy – Bułgaria
Niedziela, 9 września 2007
17:30 (UTC+4) - Sport Complex Olympiski, Moskwa - Widzów: 6 500

 I sędzia: Vladimir Cuk (Serbia)
 II sędzia: Jurij Bakunowicz (Białoruś)
 Czas trwania meczu: 77 minut

 

Mistrzostwa Europy w Piłce Siatkowej Mężczyzn 2007